Pink Tones (alias The Pink Tones) es una banda española que hace un espectáculo interpretando en directo temas de Pink Floyd, banda caracterizada por la cantidad de efectos y parafernalia que utilizan para desarrollar sus temas.

El grupo se formó con la intención de dar la oportunidad a la gente de asistir a un espectáculo en el que se toquen los mejores temas de Pink Floyd, y además no en grandes estadios, sino en sitios pequeños con la comodidad y calidad de sonido que eso conlleva. Para ello los Pink Tones reproducen todos los sonidos que usan los Pink Floyd en sus discos.

Pink Tones, sin embargo, no son un grupo "clónico". Su aspiración no es parecerse físicamente a ellos, ni siquiera hacer las canciones exactamente iguales. Se permiten arreglos como la utilización del Theremin o de variaciones de temas siempre respetando el espíritu original de la canción. También aparecieron en 2011 en el programa "Informe Semanal" de La 1 de TVE.

Miembros actuales
Álvaro Espinosa - Guitarra y voz.
Toni Fernández - Batería.
Nacho Aparicio - Teclados.
Pipo Rodríguez - Saxo, guitarra y voz.
Edu Jerez - Bajo y voz.

Referencias

Enlaces externos
Pink Tones (página oficial).
Reseñas de The Pink Tones en: Guía del Ocio, Animalspinkfloydmagazine, Alta fidelidad y 20 minutos.
Entrevista con The Pink Tones en Informe Semanal - Un ladrillo en el muro emitido por  La 1 de TVE (2011-03-26)

Grupos de rock progresivo de España
Grupos de rock psicodélico de España
Pink Floyd